Joystick – periferica che consente di trasformare i movimenti di una leva in segnali che controllano un programma
Joystick – periodico pubblicato tra il 1988 e il 2012
Joystick – personaggio dell'universo Marvel